Sarnak ist

der deutsche Name für die estnische Insel Saarnaki laid, siehe Saarnaki laid

und ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Sarnak (* 1953), südafrikanischer und US-amerikanischer Mathematiker